PKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Park Rapids (Minnesota), Stati Uniti